Žižić ist der Familienname folgender Personen:

 Andrija Žižić (* 1980), kroatischer Basketballspieler
 Ante Žižić (* 1997), kroatischer Basketballspieler
 Bogdan Žižić (* 1934), jugoslawischer bzw. kroatischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Nikola Žižić (* 1988), kroatischer Fußballspieler
 Nina Žižić (* 1985), montenegrinische Popsängerin
 Rajko Žižić (1955–2003), jugoslawischer Basketballspieler
 Zoran Žižić (1951–2013), serbisch-montenegrinischer Politiker, Premierminister 2000–2001